Canopus K.K. (jap. , Kanōpusu Kabushiki-gaisha) war ein Hersteller von Hardware und Software für die Erfassung und den nichtlinearen Schnitt von Videos.

Das Unternehmen ist 1983 in Kōbe (Japan) als Canopus Denshi K.K. () gegründet und 1992 in Canopus umbenannt worden. Das Unternehmen war weltweit tätig mit Niederlassungen in Australien, China, Deutschland, Großbritannien und den USA. Es ist nach dem Stern Canopus benannt.

Anfang 2006 wurde das Unternehmen von Thomson Grass Valley Broadcast & Networking übernommen.

Weblink 
 Grass Valley: Canopus-Gründer Yamada zieht sich zurück, 21. Februar 2021

Einzelnachweise 

Hardwarehersteller (Japan)
Softwarehersteller (Japan)
Ehemaliges Unternehmen (Japan)
Unternehmen (Präfektur Hyōgo)
Organisation (Kōbe)